Cette page contient les pages d'homonymie de Darrigrand et Darigrand.

 André Darrigrand (1934-2006), un haut fonctionnaire français ;
 Nicole Péllissard-Darrigrand (1931-2021), une plongeuse française ;
 Robert Darrigrand (1934-2016), un hispaniste et un linguiste occitan.

 Edme-François Darigrand (~1735-1810), un juriste et poète français ;